Царица може да се отнася за:
 царица - монархическа титла
 царица – съпруга на цар (и майка на децата им)
 царица-майка – при някои насекоми като пчели
 царица - най-силната фигура в шахмата